Příjmení Holst nosí více významných osobností:

 Gustav Holst (1874–1934) – anglický hudební skladatel a hudební pedagog
 Kai Holst (1913–1945) – norský námořník a odbojář během druhé světové války
 Niels Holst-Sørensen (* 1922) – dánský atlet, běžec